UFC 264: Poirier vs. McGregor 3 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 10 июля 2021 года на спортивной арене "T-Mobile Arena" в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Дастин Пуарье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде. В соглавном бою Гилберт Бёрнс победил Стивена Томпсона единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Заглавным событием турнира запланирован бой в лёгком весе между бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Пуарье (#1 в рейтинге) и бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором (#5 в рейтинге). Это будет третий бой между Пуарье и Макгрегором, ранее бойцы встречались дважды - один раз в полулёгком весе и один в лёгком. Их первый бой в полулёгком весе состоялся в сентябре 2014 года на турнире UFC 178, где Макгрегор победил техническим нокаутом в первом раунде. Второй бой состоялся в лёгком весе в январе 2021 года на турнире UFC 257, где победу одержал Пуарье техническим нокаутом во втором раунде.

На неделе перед турниром стало известно, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэл дус Анжус выбран организацией в качестве потенциальной замены для главного боя турнира в случае необходимости.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов.

[*] Рафаэл дус Анжус  мог выйти на замену кому-то из участников главного боя вечера в случае непредвиденных обстоятельств;

[**] Ирене Альдана не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперницы.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $75,000:

 Лучший бой вечера: Шон О`Мэлли vs. Крис Моутиньо
 Выступление вечера: Тай Туиваса и Дрикас Дю Плесси

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
13 июля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Алекс Касерес (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 полулёгкого веса

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC